

31 января 

 Березуцкая, Валентина Фёдоровна (86) — советская и российская киноактриса, заслуженная артистка Российской Федерации (1992) .
 Брэдли, Гарольд (93) — американский гитарист  .
 Джамин, Авалуддин (91) — индонезийский государственный деятель, министр труда (1966—1968), начальник индонезийской полиции (1978—1982) .
 Джойс, Рон (88) — канадский бизнесмен, сооснователь «Тим Хортонс» (1964) .
 Ихас, Кальман (77) — венгерский футболист, чемпион летних Олимпийских игр в Токио (1964).
 Корж, Анатолий Владимирович (71) — украинский политический деятель, народный депутат Украины (1990—1994) .
 Лариос, Пабло (58) — мексиканский футболист, вратарь, чемпион Мексики (1989/90) .
 Нантерн, Пьер (59) — французский бизнесмен, генеральный директор Accenture (2011—2019) .
 Овечкин, Сергей Анатольевич (60) — советский российский шашист, тренер по шашкам. Победитель чемпионата СССР по русским шашкам (1985), неоднократный чемпион России .
 Поппэ, Анджей (92) — польский историк, профессор, doctor habilitatus .
 Рамазанов, Амин Буттаевич — советский и российский дагестанский композитор-песенник .
 Сарр, Жорж (83) — французский политический деятель, депутат парламента Франции и Европарламента .

30 января 

 Адамс, Стюарт (95) — британский химик, разработавший совместно с Джоном Николсоном ибупрофен (1962) .
 Васюков, Пётр Александрович (88) — советский организатор производства, начальник Управления строительства Московского метрополитена (1971—1976), Герой Социалистического Труда (1980) .
 Дианов, Евгений Михайлович (82) — советский и российский физик, академик РАН (1994) .
 Кан, Игорь Иванович (81) — советский и российский актёр, выступавший на сцене Московского областного драматического театра имени А. Н. Островского, заслуженный артист России (1999) .
 Миккельсен, Петер (58) — датский футбольный арбитр .
 Миллер, Дик (90) — американский актёр .
 Мориц, Луиза (72) — американская киноактриса .
 Плучик, Эдуард Лиокумович (82) — советский кинооператор, заслуженный деятель искусств Украинской ССР (1977) .
 Саранцев, Геннадий Иванович (81) — советский и российский учёный в области методики преподавания математики, доктор педагогических наук, профессор, член-корреспондент РАО (1996), заслуженный работник высшей школы РФ .
 Степанов, Владимир Владимирович (59) — российский спортсмен и тренер по дзюдо .
 Уэлдон, Дункан (77) — британский театральный режиссёр .

29 января 

 Акияма, Симоэ (115) — японская долгожительница .
 Алексеев, Леонид Петрович (79) — советский и российский иммуногенетик, член-корреспондент РАМН (2011—2014), член-корреспондент РАН (2014) .
 Андрусенко, Геннадий Павлович (81) — советский и российский тренер по академической гребле, заслуженный тренер РСФСР .
 Багиров, Тогрул Адиль оглы (64) — российский ведущий эксперт в области энергетической безопасности, доктор политических наук .
 Демчишин, Александра (Леся Боровец) (68) — украинская певица, заслуженная артистка Украины .
 Десницкий, Юрий Сергеевич (71) — советский и российский театральный актёр, артист Иркутского академического театра драмы имени Н. П. Охлопкова, заслуженный деятель искусств РСФСР .
 Жуков, Геннадий Николаевич (69) — российский учёный в области профессиональной педагогики, педагог, профессор, доктор педагогических наук, академик АПО .
 Ингрэм, Джеймс (66) — американский блюзовый исполнитель .
 Карапетян, Варужан (64) — член Армянской секретной армии освобождения Армении (АСАЛА), совершивший теракт в аэропорту Орли .
 Лиелдиджс, Улдис (85) — советский и латвийский актёр театра и кино .

 Марморош, Жилберту (74) — бразильский актёр кино и телевидения .
 Наби Хабиби, Мухаммад (73) — иранский государственный деятель, мэр Тегерана (1984—1987) .
 Пандольфини, Эджисто (92) — итальянский футболист, известный по выступлениям за клубы «Фиорентина» и «Рома» (1948—1956), участник чемпионатов мира (1950, 1954) .
 Фернандес, Джордж (88) — индийский государственный деятель, министр обороны Индии (1998—2001 и 2001—2004) .
 Фонтэн, Жан-Марк (74) — французский математик, академик Французской академии наук (2002) .
 Цзинь Гочжан (91) — китайский фармаколог и психопатолог, академик Китайской академии наук (2001) .
 Шубигер, Отто (94) — швейцарский хоккеист, бронзовый призёр зимних Олимпийских игр в Санкт-Морице (1948) .

28 января 

 Акабаль, Умберто (66) — гватемальский писатель, писавший на языке киче .
 Громова, Нина Георгиевна (96) — советская спортсменка по конному спорту, неоднократный призёр, рекордсменка и чемпион СССР в целом ряде видов конного спорта, вдова лётчика Михаила Громова .
 Давыдов, Андрей Павлович (86) — советский передовик производства, слесарь-инструментальщик Новгородского завода, Герой Социалистического Труда (1971) .
 Делоне, Пьер (99) — французский футбольный функционер, генеральный секретарь УЕФА (1955—1960) .
 Колхоф, Юрри (59) — нидерландский футболист и тренер .
 Лоулор, Джерри (49) — американская актриса, комедиантка, инженер и правозащитница бездомных, один из создателей языка симлиш для серии игр The Sims .
 Меделси, Мурад (75) — алжирский государственный деятель, министр иностранных дел Алжира (2007—2013) .
 Секеч, Иштван Йожефович (79) — советский и украинский футболист и тренер .
 Судоплатов, Юрий Викторович (81) — советский хоккеист, первый капитан ХК «Сибирь» (Новосибирск) .
 Тертычный, Александр Алексеевич (74) — советский и российский исследователь журналистики, профессор МГУ .
 Хиллер, Сьюзан (78) — американская художница-концептуалистка, писатель .
 Церцвадзе, Джемал Давидович (79) — советский гандболист, выступавший за тбилисский «Буревестник» и сборную Советского Союза, двукратный чемпион СССР (1962 и 1964) .
 Эйленкриг, Рафаил Исаевич (92) — советский и российский режиссёр-теледокументалист .

27 января 

 Балдычева, Нина Викторовна (71) — советская лыжница, чемпионка зимних Олимпийских игр в Инсбруке (1976), заслуженный мастер спорта СССР (1970) .
 Гораль, Мария (74) — польская актриса театра и кино .
 Гринцов, Иван Григорьевич (83) — советский и украинский партийный деятель, первый секретарь Сумского обкома Компартии Украины (1975—1988), народный депутат СССР (1989—1991) .
 Киридон, Пётр Васильевич (57) — украинский историк, доктор исторических наук (2014), педагог, заслуженный работник образования Украины .
 Конаков, Валентин Васильевич (79) — российский государственный деятель, председатель Государственного собрания Республики Мордовия (2010—2012) .
 Мир Тахсин Бег (85) — 13-й эмир Шейхана, глава езидов всего мира .
 Окар, Эмманюэль (78) — французский поэт .

26 января 

 Аракелов, Геннадий Гургенович (79) — советский и российский учёный в области психофизиологии, доктор психологических наук (1982), заслуженный профессор МГУ (2007) .
 Брикар, Патрик (69) — французский актёр .
 Гийу, Жан (88) — французский органист и композитор .
 Данилин, Александр Борисович (57) — советский конькобежец, четырёхкратный чемпион СССР по конькобежному спорту, участник зимних Олимпийских игр в Сараеве (1984) .
 Дерепа, Сергей Павлович (63) — украинский спортивный комментатор .
 Джокич, Боско (66) — сербский баскетболист и тренер .
 Дзамберлетти, Джузеппе (85) — итальянский государственный деятель, министр по координации гражданской защиты (1981—1982, 1984—1987) .
 Йоргенсен, Хенрик (57) — датский марафонец, участник Летних Олимпийских игр в Лос-Анжелесе (1984) и Сеуле (1988) .
 Кравченко, Николай Антонович (65) — украинский театральный актёр и режиссёр, xудожественный руководитель и директор Николаевского художественного русского драматического театра (1997—2017) .
 Легран, Мишель (86) — французский композитор, пианист, аранжировщик, дирижёр и певец .
 Липп, Вильма (93) — австрийская оперная певица (сопрано) .
 Литвинов, Валерий Фёдорович (66 или 67) — советский и казахстанский теннисист и тренер, мастер спорта СССР .
 Митич, Никола (80) — югославский и сербский оперный певец (баритон) .
 Муламба, Ндай (70) — конголезский (заирский) футболист, нападающий, обладатель Кубка африканских наций (1974) .
 Мунзар, Людек (85) — чешский актёр .
 Передерий, Владимир Григорьевич (59) — российский промышленник и учёный, профессор, доктор технических наук, ректор ЮРГПУ (НПИ) (с 2009 года) .
 Померанцева, Татьяна Дмитриевна (79) — советский и российский художник-мультипликатор .

25 января 

 Гомес, Палома (46) — испанская киноактриса .
 Долгошеев, Станислав Иванович (72) — советский и российский театральный актёр, артист Костромского областного драматического театра .
 Корбитт, Брюс (56) — американский хэви-метал-вокалист .
 Макавеев, Душан (86) — сербский кинорежиссёр и сценарист .
 Масагор, Валерий Алексеевич (Валерий Бондарев) (59) — украинский поэт .
 Нолл, Флоренс (101) — американский архитектор и дизайнер мебели .
 Петухов, Владимир Евгеньевич (71) — советский и российский дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Кабо-Верде (1997—2000) и в Гвинее-Бисау (2003—2008) .
 Риклис, Мешулам (95) — израильско-американский бизнесмен .
 Соболевский, Антон Кузьмич (95) — передовик советского сельского хозяйства, комбайнер, Герой Социалистического Труда (1952) .
 Собти, Кришна (93) — индийская писательница .
 Тизяков, Александр Иванович (92) — советский и российский организатор производства, генеральный директор (1977—1988), генеральный директор — научный руководитель (1988—1991) НПО «Свердловский машиностроительный завод имени М. И. Калинина», член ГКЧП .
 Меджитов, Владимир - художник, дед Арсения Вольфрамового

24 января 

 Александров, Евгений Александрович (93) — советский военный лётчик, генерал-лейтенант авиации (прощание состоялось в этот день) .
 Берханьер, Элио (89) — испанский модельер .
 Ефрем (Спанос) (79) — епископ Святой православной церкви Северной Америки, митрополит Бостонский (1997—2015) .
 Маркезано, Антонио (88) — уругвайский государственный деятель, президент Палаты депутатов (1985—1986), министр внутренних дел (1986—1989) .
 Миронюк, Юрий Тимофеевич (90) — советский конструктор ракетно-космической техники, генеральный директор Научно-производственного объединения автоматики Министерства общего машиностроения СССР, Герой Социалистического Труда (1978) .
 Пивень, Игорь Петрович (52) — украинский музейный деятель, директор литературно-мемориального музея Панаса Мирного в Полтаве .
 Резвин, Владимир Александрович (88) — советский и российский историк архитектуры и реставратор .
 Себастьян Агилар, Фернандо (89) — испанский кардинал, архиепископ Памплоны и Туделы (1993—2007) .
 Хаджич, Ольга (72) — сербский математик, академик Сербской академии наук и искусств (1990) .
 Хурвиц, Джерард (90) — американский биохимик, сооткрыватель РНК-полимеразы (1960) .

23 января 

 Атхилл, Диана (101) — британская писательница .
 Барнетт, Кевин (32) — американский комик, актёр и сценарист .
 Бынова, Людмила Фёдоровна (71) — советская и российская театральная актриса, артистка Архангельского театра драмы (с 1969), заслуженная артистка РСФСР (1983) .
 Виноградова, Светлана Викторовна (92) — советский и российский музыковед и телеведущая, заслуженный деятель искусств РСФСР (1982) .
 Винтенбергер, Пьер (64) — французский математик, лауреат премии Коула (2011) за доказательство гипотезы модульности Серра .
 Волков, Георгий Константинович (90) — советский и российский учёный в области ветеринарной гигиены, член-корреспондент ВАСХНИЛ — РАСХН (1988—2014), член-корреспондент РАН (2014) .
 Груда, Айшен (74) — турецкая актриса .
 Долман, Дик (83) — нидерландский государственный деятель, спикер Палаты представителей (1979—1989) .
 Жункейра, Каю (42) — бразильский актёр .
 Иванов, Рудольф Николаевич (87) — советский и российский писатель, публицист и историк-кавказовед .
 Линь Цинсюань (65) — тайваньский писатель и публицист .
 Лопес, Ригоберто (71) — кубинский кинорежиссёр .
 Малков, Вадим Дмитриевич (85) — советский и российский учёный-правовед и криминолог, доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации (1999) .
 Мекас, Йонас (96) — американский и литовский поэт и кинорежиссёр .
 Модебадзе, Тамар (50) — грузинская художница; убита .
 Мтукудзи, Оливер (66) — зимбабвийский джазовый музыкант .
 Райт, Эрик Олин (71) — американский социолог, представитель аналитического марксизма .
 Рубановская, Евгения Ильинична (92) — советская и российская актриса театра и кино, артистка Московского театра кукол имени С. В. Образцова (с 1966), заслуженная артистка РСФСР (1983) .
 Светлицкая, Александра Яковлевна (47) — российская и казахстанская футболистка, чемпионка России, мастер спорта международного класса .
 Свидзинский, Анатолий Вадимович (89) — советский и украинский физик, культуролог и философ, писатель, профессор, ректор Волынского государственного университета имени Леси Украинки (1993—1995) .
 Ситкин, Владимир Александрович (84) — советский, российский и украинский легкоатлет (прыжки в высоту), чемпион СССР, участник летних Олимпийских игр в Мельбурне (1956) .
 Хасселмо, Нильс (87) — американский деятель образования, президент Миннесотского университета (1988—1997), и Ассоциации американских университетов (1998—2006)  .
 Цуркан, Людмила Георгиевна (81) — украинская оперная и камерная певица (сопрано), заслуженный деятель искусств Украины (1997) .
 Эрвин, Хауард Сэмюэл (90) — американский ботаник, президент Нью-йоркского ботанического сада [«Howard S. Irwin, 1928—2019». Vertical Files of the LuEsther T. Mertz Library of the New York Botanical Garden. 2019.].

22 января 

 Андриссен, Коос (90) — нидерландский экономист и государственный деятель, министр экономики (1963—1965, 1989—1994) .
 Ванденхове, Шарль (91) — бельгийский архитектор .
 Колаковский, Роман (61) — польский певец, композитор, поэт-песенник и литературный переводчик .
 Кордяк, Штефан (77) — словацкий хоккеист .
 Макридис, Билл (93) — американский игрок в американский футбол, член Зала спортивной славы AHEPA (1978) .
 Никонов, Валерий Владимирович (76) — советский и российский кинооператор, заслуженный деятель искусств России (2008) .
 Петков, Кирил (85) — болгарский борец греко-римского стиля, серебряный призёр Олимпийских игр в Токио (1964) .
 Рутич, Дина (76) — сербская актриса театра и кино, вдова Зорана Радмиловича .
 Тонке, Вольфганг (80) — военачальник ГДР, генерал-майор авиации .
 Фроули, Джеймс (82) — американский режиссёр и актёр .

21 января 
 

 Аззола, Марсель (91) — французский аккордеонист .
 Баллард, Кей (93) — американская актриса и певица .
 Барански, Тибор (96) — венгеро-американский Праведник народов мира .
 Бейкер, Рассел (93) — американский писатель-сатирик, ставший дважды лауреатом Пулитцеровской премии .
 Бхола, Рагхбир Сингх (91) — индийский спортсмен по хоккею на траве, чемпион летних Олимпийских игр в Мельбурне (1956), серебряный призёр ОИ (1960) .
 Генрих Орлеанский (85) — граф Парижский и герцог Французский — орлеанистский претендент на трон Франции под именем Генриха VII (с 1999 года) .
 Камилевский, Людвик (72) — польский католический священник, ординарий житомирского деканата (Украина), почётный прелат Его Святейшества .
 Кендзерский, Павел (72) — польский кинорежиссёр .
 Киселкова, Мария (83) — чешская актриса театра и кино .
 Коблун, Лотар (75) — немецкий футболист .
 Кудлик, Роман Михайлович (77) — украинский поэт .
 Лакоба, Нелли Георгиевна (82) — советская и абхазская актриса, артистка Абхазского государственного драматического театра, заслуженная артистка Грузинской ССР и Абхазской АССР .
 Манфредини, Педро (83) — аргентинский футболист, нападающий, обладатель Кубка ярмарок в составе «Ромы» (1961) .
 Мвапе, Лупандо (68) — замбийский государственный деятель, вице-президент Замбии (2004—2006) .
 Окунский, Александр Васильевич (47) — украинский баскетболист .
 Пфаус-Шильффарт, Дина (45) — немецкая актриса, певица и сценарист .
 Сала, Эмилиано (28) — аргентинский футболист, нападающий; авиакатастрофа .
 Селиванов, Игорь Владимирович (78) — советский и российский театральный режиссёр, основатель Курского театра юного зрителя «Ровесник», заслуженный деятель искусств Российской Федерации (2003) .
 Силецкий, Александр Валентинович (71) — советский и российский прозаик, фантаст, журналист, редактор .
 Труакс, Брендон (40) — канадский бизнесмен, основатель бренда The Ordinary (о смерти объявлено в этот день) .
 Уоффорд, Харрис (92) — американский государственный деятель, сенатор-демократ от штата Пенсильвания (1991—1995) .
 Фиакк, Падраик (Патрик Джозеф О’Коннор) (94) — ирландский поэт .

20 января 

 Вайна, Эндрю Джордж (74) — венгерский кинопродюсер .
 Десятерик, Владимир Ильич (81) — советский, комсомольский и партийный работник, доктор исторических наук, генеральный директор киностудии «Мосфильм» (1985—1987) .
 Евлогий (Хесслер) (83) — предстоятель неканонической юрисдикции Священный Миланский синод, митрополит Миланский и Аквилейский .
 Карданов, Хасан Якубович (95) — советский и российский кабардинский композитор, народный артист РСФСР (1990) .
 Наврось, Николай Евсеевич (78) — советский и российский художник .
 Найдакова, Валентина Цыреновна (91) — советская и российская актриса и театровед, заслуженный деятель искусств РСФСР (1988) .
 Нонака, Масадзо (113) — японский долгожитель .
 Перро, Франсуа (94) — французский актёр .
 Уваров, Николай Николаевич (77) — советский и латвийский художник .

19 января 

 Бертончини, Марио (86) — итальянский композитор, пианист и педагог .
 Глейзер, Натан (95) — американский социолог .
 Гоц, Геннадий Сидорович (85) — российский писатель, критик и литературовед .
 Давлетшин, Рашид Рафикович (63) — российский режиссёр-кинодокументалист .
 Дружко, Владимир Иванович (89) — советский и украинский художник .
 Коваль, Емельян Васильевич (98) — деятель украинского национально-освободительного движения .
 Лян Цзинкуй (87) — китайский физикохимик, академик Китайской академии наук (1993) .
 Маккенна, Тед (68) — шотландский музыкант-барабанщик .
 Менасса, Май (80) — ливанская писательница и переводчица .
 Мендес, Тони (78) — американский разведчик, участник операции «Арго» по спасению американских дипломатов в Иране .
 Павлоу, Мюриел (97) — британская актриса  .
 Салливан, Ред (89) — канадский хоккеист, выступавший в клубах НХЛ, капитан «Нью-Йорк Рейнджерс» (1957—1961) .
 Си, Генри (94) — филиппинский бизнесмен, самый богатый человек страны .
 Франк, Герд (62) — датский велогонщик, бронзовый призёр летних Олимпийских игр в Мельбурне (1976) .

18 января 

 Бапишев, Бахыт Аскеевич (60) — казахстанский художник .
 Вуцов, Иван (79) — болгарский футболист, игрок национальной сборной Болгарии (1962—1966) .
 Карташов, Борис Пантилимонович (67) — российский писатель .
 Кафлин, Джон (33) — американский фигурист; самоубийство .
 Марковский, Евгений Николаевич (71) — советский кинорежиссёр и сценарист игровых фильмов [www.kino-teatr.ru/kino/director/sov/39684/bio/].
 Мебуке, Кира (65) — грузинская артистка пантомимы, актриса Государственного театра пантомимы Грузии .
 Мори, Роберт (82) — американский гребец академического стиля, чемпион летних Олимпийских игр в Мельбурне (1956) .
 Паке, Жиль (82) — канадский экономист, президент Королевского общества Канады (2003—2005) .
 Саидкасымов, Пулат (87) — советский и узбекский актёр, народный артист Узбекской ССР (1979) .
 Чернусь, Дмитрий Владимирович (60) — русский поэт и музыкант .
 Юка, Марселу (53) — бразильский музыкант и автор песен (O Rappa) .

17 января 

 Авадалла, Бабикер (101) — суданский политический деятель, премьер-министр Судана (1969) .
 Дейвис, Уиндсор (88) — британский актёр .
 Думлер, Леопольд Фёдорович (99) — советский ученый-геолог и организатор производства, дважды лауреат Государственной премии СССР (1977, 1988) .
 Лабри, Фернан (81) — канадский эндокринолог и исследователь рака .
 Лившин, Семён Адамович (79) — советский, украинский и американский писатель-сатирик, игрок КВН и сценарист .
 Мельник, Виктор Максимович (59) — российский фотохудожник .
 Оливер, Мэри (83) — американская поэтесса, лауреат Пулитцеровской премии (1984) .
 Родригес Иглесиас, Хиль Карлос (83) — испанский судья, председатель Европейского суда (1994—2003) .
 Симмонс, Тара (34) — австралийская певица, автор песен, клавишница и виолончелистка .
 Сэвидж, Сэм (78) — американский прозаик и поэт .
 Уткин, Евгений Алексеевич (79) — советский и российский дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Камеруне и в Экваториальной Гвинее по совместительству (1996—2000) .
 Янг, Реджи (82) — американский гитарист .

16 января 

 Адашевич, Боривое (45) — сербский писатель .
 Богл, Джон (89) — американский предприниматель .
 Джрбашян, Рафаэль Христофорович (95) — армянский театральный режиссёр, народный артист Армении (2008) .
 Евдокимов, Сергей Анатольевич (69) — украинский скрипач, профессор Харьковского университета искусств. 
 Каросас, Саулюс (60) — швейцарский и литовский бизнесмен .
 Кунц, Альфред (89) — канадский композитор .
 Лорна Дум (Терри Райан) (60) — американская гитаристка (панк-группа The Germs) 
 Льюин, Хью (79) — южноафриканский писатель .
 Пресслер, Мириам (78) — немецкая писательница .
 Соколов, Борис Александрович (98) — советский фронтовой кинооператор Великой Отечественной войны, заслуженный деятель искусств РСФСР (1980) .
 Ткаченко, Михаил Александрович (75) — украинский художник .
 Уилсон, Крис (62) — австралийский музыкант .
 Шакиров, Ильгам Гильмутдинович (83) — татарский певец и деятель культуры, художественный руководитель Татарской государственной филармонии (1992—2011), народный артист РСФСР (1983) .
 Юй Минь (93) — китайский физик-ядерщик, академик Китайской академии наук .

15 января 

 Анагнос, Билл (60) — американский актёр  .
 Бай Хуа (88) — китайский писатель .
 Бендори, Авраам (90) — израильский футболист, вратарь и начальник сборной Израиля .
 Гордон, Евгений Борисович (78) — советский и российский физик, доктор физико-математических наук (1981), профессор .
 Дабаев, Мэлс Юндунович (78) — советский и российский тренер по стрельбе из лука, заслуженный тренер СССР (1984) .
 Кучера, Рудольф (71) — чешский публицист и диссидент .
 Маккетта, Джон (103) — американский инженер-химик .
 Монхе, Марио (89) — боливийский политический деятель, первый секретарь ЦК Коммунистической партии Боливии (1954—1967) .
 Николай (Дросос) (89) — епископ Элладской православной церкви, митрополит Карпенисийский (1979—2016) .
 Радованович, Миодраг (89) — сербский актёр .
 Салиман-Владимиров, Павел Давыдович (90) — советский и российский театральный актёр, сын композитора Давида Салиман-Владимирова .
 Тиксу, Тельма (74) — аргентинская актриса театра и кино, певица и танцовщица .
 Чэннинг, Кэрол (97) — американская актриса, певица и танцовщица .

14 января 

 Абрам, Идо (78) — нидерландский писатель .
 Адамович, Павел (53) — польский политический деятель, мэр г. Гданьска (с 1998 года); убит .
 Беляков, Виктор Константинович (95) — советский и российский издательский деятель, главный редактор издательства «Знание» (1971—2001) .
 Бенеш, Бернардо (84) — кубинский и американский юрист, банкир и общественный деятель, добившийся освобождения 3600 политзаключённых на Кубе (1978) .
 Бокучава, Тамар (55) — грузинский театральный критик .
 Бродовски, Дик (86) — американский бейсболист, питчер .
 Волков, Евгений Алексеевич (92) — советский и российский математик, доктор физико-математических наук (1967), профессор (1974) .
 Галеев, Ринат Харисович (72) — советский и российский трансплантолог, разработчик новых методов пересадки почек .
 Грба, Илай (84) — американский бейсболист .
 Каргакос, Сарандос (82) — греческий филолог, историк и публицист .
 Кривцов, Александр Станиславович (68) — советский и украинский государственный деятель .
 Кублицкий, Алексей Леонидович (46) — российский кинопродюсер .
 ди Оливейра Диаш, Франсишку (88) — португальский политик, спикер Ассамблеи Республики (1981—1982) .
 Остроухова, Антонина Владимировна (87) — советский передовик сельскохозяйственного производства, заведующая цехом птицеводческого совхоза «Охочевский» Щигровского района Курской области, Герой Социалистического Труда (1966) .
 Раджендран, Ленин (67) — индийский кинорежиссёр .
 Смит, Гэвин (50) — канадский профессиональный игрок в покер .
 Тумеву, Робби (65) — индонезийский актёр .
 Уитрон, Мати (82) — мексиканская актриса .
 Штейнерова, Мария (96) — чешская оперная певица (сопрано) .

13 января 

 Ахуба, Джума Виссарионович (81) — абхазский писатель .
 Гитар, Бонни (95) — американская певица и гитаристка .
 Городецкий, Михаил Леонидович (52) — российский физик, доктор физико-математических наук, профессор МГУ .
 Кабигожина, Сара Окаповна (74) — советская и казахская , иллюзионистка, педагог цирка. Народная артистка Казахской ССР (1986) .
 Кастл, Дуглас (79) — американский эколог, администратор Агентства по охране окружающей среды (1977—1981) .
 Катонавале, Лаисениа (52) — фиджийский регбист, выступавший на позиции фланкера. 
 Масинга, Фил (49) — южноафриканский футболист, обладатель Кубка африканских наций (1996) .
 Мэрфи, Вилли (75) — американский пианист, певец и автор песен .
 Павел (Иоанну) (71) — епископ Константинопольской православной церкви, митрополит Сисаниуский и Сиатистский (c 2006)) .
 Плесси Грей, Франсин дю (88) — американская писательница и литературный критик .
 Радомысленский, Евгений Вениаминович (83) — советский и российский актёр и режиссёр, заслуженный деятель искусств РСФСР (1981) .
 Рафиков, Басыр Шагинурович (97) — татарский поэт .
 Саркисов, Александр Александрович (82) — советский и российский конструктор авиадвигателей, доктор технических наук, заслуженный деятель науки Российской Федерации (1996) .
 Седлиски, Ян (92) — чешский актёр и певец (баритон) .
 Сковородко, Людмила Павловна (61) — советский и российский деятель культуры, директор Оренбургской областной универсальной научной библиотеки имени Н. К. Крупской (с 1986 года), заслуженный работник культуры Российской Федерации (2013) .
 Смирнов, Владимир Павлович (70) — советский и украинский актёр, заслуженный артист Украины (2002) .
 Урман, Марк (66) — американский продюсер .
 Хартсёйкер, Эрик (78) — нидерландский гребец академического стиля, бронзовый призер летних Олимпийских игр в Токио (1964) .

12 января 

 Болл, Джордж (92) — американский энтомолог, специализировавшийся на систематике жесткокрылых .
 Булыгинская, Мария Александровна (90) — советский, российский зоолог, энтомолог, доктор биологических наук, профессор .
 Валовой, Дмитрий Васильевич (91) — советский и российский экономист, доктор экономических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации .
 Вальдерас Канестро, Сантьяго (85) — испанский военный деятель, начальник штаба обороны Испании (1996—2000), генерал армии .
 Верхозин, Анатолий Николаевич (79) — советский и российский физик, доктор физико-математических наук (2008), профессор Псковского государственного университета, заслуженный работник высшей школы Российской Федерации (2000) .
 Джон Слим, 2-й виконт Слим (91) — британский аристократ, второй виконт Слим с 1970 года .
 Житник, Бела (94) — венгерский гребец академического стиля, бронзовый призёр летних Олимпийских игр в Лондоне (1948) .
 Итихара, Эцуко (82) — японская актриса .
 Лаш, Бэттон (65) — американский автор комиксов .
 Ос, Хавьер де (78) — испанский филолог .
 Пак Похи (88) — корейский дипломат и предприниматель .
 Псарёв, Вадим Александрович (86) — советский и казахстанский тренер по греко-римской борьбе, заслуженный тренер СССР (1969)  .
 Розенталь, Хайме (82) — гондурасский государственный деятель, вице-президент (1986—1989) .
 Сергеев, Владимир Николаевич (59) — советский и российский геолог, доктор геолого-минералогических наук (2003) .
 Силин, Виктор Павлович (92) — советский и российский физик-теоретик, член-корреспондент РАН (1991) .
 Тау Пхая (94) — глава бирманского королевского дома (с 1956) 
 Умэхара, Такэси (93) — японский философ .
 Шафер, Сангер (84) — американский музыкант и автор песен .

11 января 

 Атья, Майкл Фрэнсис (89) — английский математик, президент Лондонского королевского общества (1990—1995), лауреат Филдсовской премии (1966), лауреат Абелевской премии (2004), иностранный член РАН (1994) .
  (90) — канадский предприниматель и общественный деятель чешского происхождения, узник Терезиенштадта и Освенцима, брат Ханы Бради .
 Дювачелль, Умберто (90) — чилийский театральный актёр и режиссёр .
 Лухан, Фернандо (79) — мексиканский актёр .
 Михайлик, Дмитрий Иванович (98) — советский военачальник, заместитель начальника Гражданской обороны СССР (1972—1986), генерал-лейтенант .
 Мороз, Василий Андреевич (81) — советский и российский учёный-овцевод, академик РАСХН (1997—2013), академик РАН (2013), Герой Социалистического Труда (1983) .
 Сиуфас, Димитрис (75) — греческий государственный и политический деятель, министр здравоохранения, благосостояния и социальных услуг (1992—1993), министр по развитию (2004—2007), спикер парламента Греции (2007—2009) .
 Скорчев, Величко (80) — болгарский журналист-международник и телеведущий .
 Цеханович, Борис Борисович (49) — российский автогонщик, шестикратный чемпион России по автокроссу .

10 января 

 Абрамов, Александр Александрович (92) — советский и российский математик, доктор физико-математических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации .
 Адам, Тео (92) — немецкий оперный певец и режиссёр .
 Ахманов, Михаил Сергеевич (73) — советский физик, российский писатель .
 Гор, Мартин (67) — британский онколог .
 Кожолянко, Георгий Константинович (74) — советский и украинский учёный, доктор исторических наук, профессор Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича .
 Куровский, Георгий Константинович (63) — украинский скульптор, главный художник Киева (1993—1997) .
 Масо Гонсалес, Альфредо дель (75) — мексиканский государственный деятель, министр энергетики, шахт и государственной промышленности (1986—1988), губернатор штата Мехико (1981—1986) .
 Муй, Рене (94) — французский конструктор и дизайнер вертолётов .
 Рейес, Хуан Франсиско (80) — гватемальский государственный деятель, вице-президент Гватемалы (2000—2004) .
 Садчиков, Дмитрий Владимирович (68) — советский и российский анестезиолог и реаниматолог, доктор медицинских наук, профессор Саратовского государственного медицинского университета, заслуженный врач Российской Федерации, заслуженный деятель науки Российской Федерации .
 Сотников, Александр Павлович (72) — советский и российский дирижёр, заслуженный артист Российской Федерации .
 Суханцева, Виктория Константиновна (69) — советский и украинский философ-эстетик, культоролог, поэт и писатель .
 Фрэт, Кевин (24) — латино-американский рэпер; убит .

9 января 

 Адамсон, Йен (74) — североирландский политик, мэр Белфаста .
 Ахохов, Анатолий Хажмусович (89) — советский и российский организатор производства и общественный деятель, заслуженный машиностроитель РСФСР, Герой Социалистического Труда (1986) .
 Бекман, Чель (84) — шведский конькобежец, бронзовый призёр зимних Олимпийских игр в Скво-Вэлли (1960) .
 Блум, Верна (80) — американская актриса .
 Брызгунов, Анатолий Михайлович (58) — советский и российский художник .
 Власов, Юрий Васильевич (57) — российский государственный деятель, глава администрации (губернатор) Владимирской области (1991—1996) .
 Вундерман, Лестер (98) — американский предприниматель, создатель прямого маркетинга .
 Даль Боско, Франческо (63) — итальянский кинорежиссёр, киносценарист и кинопродюсер .
 Джарман, Джозеф (81) — американский композитор и музыкант .
 Дейч, Меер Мордухович (98) — советский комсомолец-подпольщик, ветеран 201-й стрелковой дивизии (позже 43-й), советский хозяйственный деятель, основатель группы компаний RD (Латвия).
 Игнатьева, Анна Дмитриевна (66) — советский и российский театральный художник. Лауреат Государственной премии РФ, лауреат российской национальной театральной премии «Золотая маска» .
 Ильенко, Сакмара Георгиевна (95) — советский и российский лингвист, член-корреспондент АПН СССР — РАО (1968) .
 Исаев, Леонид Алексеевич (81) — советский и украинский общественный деятель, генеральный директор Харьковского метрополитена (1984—2002), депутат Верховной рады Украины (2002—2012), заслуженный работник транспорта Украины .
 Кажаров, Хамид Хатутович (80) — кабардинский поэт и филолог .
 Казаров, Олег Владимирович (81) — советский и российский государственный и политический деятель, председатель Ульяновского облисполкома (1990—1991) .
 Катаев, Павел Валентинович (80) — советский и российский писатель, сын Валентина Катаева .
 Кичигин, Сергей Александрович (67) — украинский бизнесмен, журналист .
 Косло, Пол (74) — канадский актёр .
 Лукьянов, Анатолий Иванович (88) — советский партийный и государственный деятель, председатель Верховного Совета СССР (1990—1991) .
 Малаков, Дмитрий Васильевич (81) — советский и украинский историк, заместитель директора Музея истории Киева (1997—2007) .
 Мильцакакис, Стефанос (59) — греческий актёр .
 Оде, Сесилия (72) — нидерландская русистка и палеолингвист .
 Палий, Яков (95) — нацистский преступник .
 Паолони, Паоло (89) — итальянский актёр .
 Панчевский, Милан (83) — югославский партийный и государственный деятель, председатель Президиума ЦК Союза коммунистов Югославии (1989—1990) .
 Сешан, Тьери (69) — французский писатель, поэт и журналист .
 Убайдуллаев, Рустам (66) — узбекский дойрист, заслуженный артист Узбекистана .
 Ярчек-Замфиреску, Ильдико (74) — румынская театральная актриса .

8 января 

 Бариллет, Пьер (95) — французский драматург и сценарист .
 Болвари, Антал (86) — венгерский ватерполист, двукратный чемпион летних Олимпийских игр: в Хельсинки (1952) и в Мельбурне (1956) .
 Браун, Лесси (114) — американская долгожительница, старейшая верифицированная жительница США .
 Дурдыева, Джерен — туркменская актриса, народная артистка Туркменистана .
 Морева, Татьяна Григорьевна (76) — советский и российский театральный режиссёр, главный режиссёр Чувашского государственного театра кукол .
 Симпсон, Бабс (105) — американская журналистка, главный редактор журнала Vogue (1947—1972) .
 Твейт, Сигвальд (73) — норвежский композитор .
 Хабибрахманов, Рашид Гаффарович (65) — советский и российский спортсмен и тренер по греко-римской борьбе, заслуженный тренер России .
 Харанди, Хосров (68) — иранский шахматист, международный мастер (1975) .
 Ходаков, Сергей Владимирович (52) — российский спортсмен-паралимпиец, двукратный чемпион Паралимпийских игр по лёгкой атлетике среди слепых .
 Цур, Георг (88) — немецкий римско-католический прелат, президент Папской Церковной академии (1998—2000). Апостольский нунций в Российской Федерации (2000—2002) и в Австрии (2002—2005) .

7 января 

 Аренс, Моше (93) — израильский государственный деятель, министр обороны (1983—1984, 1990—1992, 1999) и министр иностранных дел (1988—1990) Израиля .
 Джоуберт, Джон (91) — британский композитор .
 Казаков, Юрий Сергеевич (66) — советский и российский художник .
 Левин, Леонид Ирмович (81) — российский якутский журналист и медиаменеджер, генеральный директор издательского дома «Норд-Пресс» (с 2006) .
 Лисовой, Николай Николаевич (72) — российский философ и историк церкви, доктор исторических наук (2007) .
 Локвард, Аланна (57) — доминиканский режиссёр-документалист, писательница, искусствовед и публицист .
 Манар, Хуари (37) — алжирский певец музыки в стиле раи .
 Мендельсон, Джон (82) — американский онколог .
 Морозов, Вячеслав Иванович (81) — советский и российский художник .
 Ожье, Жанна (95) — французская предпринимательница, владелец отеля «Негреско» (с 1958 года) .
 Потехин, Александр Павлович (67) — советский и российский физик, член-корреспондент РАН (2006) .
 Рейес, Карменсита (87) — филиппинский государственный деятель, губернатор провинции Мариндуке (1998—2007, с 2010 года) .
 Сааб, Жослин (70) — ливанский кинорежиссёр .
 Сихарулидзе, Гури (88) — грузинский певец и киноактёр .
 Чулуян, Бернар (65) — французский дзюдоист, чемпион мира (1981), бронзовый призёр летних Олимпийских играх в Москве (1980) .
  (104) — французский военный врач, кавалер ордена Освобождения (1944) .

6 января 

 Андрес, Джо (64) — американский хореограф, кинорежиссёр, художник .
 Браакензик, Аннализ (46) — австралийская модель и актриса; самоубийство (тело найдено в этот день) .
 Буганов, Анатолий Алексеевич (82) — советский и российский учёный в области экологии человека, член-корреспондент РАМН (1999—2014), член-корреспондент РАН (2014) .
 Дран, Одетт (91) — французская фехтовальщица-рапиристка, двукратная чемпионка мира: в Монте-Карло (1950) и в в Стокгольме (1951) .
 Исаянц, Валерий Иванович (74) — русский поэт .
 Кан, Роберт Луис (100) — американский психолог и социолог, считающийся «отцом-основателем» современных подходов к теории организаций .
 Кириченко, Нина Александровна (88) — советская украинская школьная учительница, Герой Социалистического Труда (1978) .
 Киркин, Борис Михайлович (69) — советский и российский театральный деятель, директор Камчатского театра драмы и комедии (1985—1995) .
 Кушнерёв, Юрий Сергеевич (81) — советский и российский актёр, кинорежиссёр, продюсер, директор кинофильмов .
 Ласкин, Иван (48) — болгарский киноактёр .
 Мольтке, Гебхардт фон (80) — германский дипломат, посол Германии в Великобритании (1997—1999) .
 Пиггот, Дерек (96) — британский планерист, первый человек, совершивший взлёт и полёт на мускулолёте (1961) .
 Рудлофф, Грегг (63) — американский звукорежиссёр, лауреат кинопремии «Оскар»; самоубийство .
 Сахаутдинов, Венер Газизович (80) — советский и российский хирург, учёный и писатель, ректор Башкирского государственного медицинского института (1982—1989), заслуженный деятель науки РСФСР .
 Стритен, Пол (101) — британский экономист, специалист в области экономики развития .
 Татти, Рой (88) — австралийский конькобежец.
 Фернандес Альварес, Хосе Рамон (95) — кубинский революционер и государственный деятель, заместитель председателя Совета Министров Кубы (1978—2012), министр образования (1972—1990), президент кубинского Олимпийского комитета (с 1997 года), Герой Республики Куба .
 Франкль, Густав (98) — чешский кинокритик и литературный переводчик .
 Чешко, Сергей Викторович (64) — российский историк и этнолог, доктор исторических наук (1996) .
 Шеппард, Уильям Морган (86) — британский киноактёр .

5 января 

 Барда-Скляренко, Валерий Всеволодович (71) — советский и украинский актёр оперетты, заслуженный артист Украинской ССР .
 Борисов, Пётр Михайлович (86) — советский судостроитель, бригадир-судосборщик Черноморского судостроительного завода, Герой Социалистического Труда (1970) .
 Брумару, Эмиль (80) — румынский писатель и поэт .
 Даниленко, Игнат Семёнович (86) — советский военный политический работник и учёный, доктор философских наук, генерал-майор в отставке, заслуженный деятель науки Российской Федерации .
 Егоров, Евгений Андреевич (78) — советский и российский театральный режиссёр, главный режиссёр Камчатского театра юного зрителя (1968—1985) .
 Клемола, Арнольд Ричард (87) — американский астроном .
 Рафф, Рудольф (77) — американский биолог .
 Филдер, Элвин (83) — британский джазовый барабанщик .
 Хейдок, Эрик (75) — британский музыкант, бас-гитарист группы Hollies .
 Шекуларац, Драгослав (81) — югославский футболист и тренер; серебряный призёр летних Олимпийских игр в Мельбурне (1956) и чемпионата Европы в Париже (1960) .

4 января 

 Аверин, Борис Валентинович (76) — советский и российский литературовед, доктор филологических наук, профессор кафедры истории русской литературы филологического факультета СПбГУ .
 Афанасий (Акунда) (47) — епископ Александрийской православной церкви, епископ Кисумский и Западной Кении .
 Балабан, Милан (89) — чешский евангелистский богослов .
 Бернингем, Джон (82) — британский писатель и иллюстратор детских книг .
 Бирнбаум, Норман (92) — американский социолог .
 Бортник, Иван Сергеевич (79) — советский и российский актёр театра и кино, народный артист Российской Федерации (2000) .
 Браун, Гарольд (91) — американский государственный деятель и учёный, министр обороны США (1977—1981) .
 Демсец, Гарольд (88) — американский экономист .
 Карри, Чарльз (88) — американский деятель религиозного образования, президент Ассоциации иезуитских колледжей и университетов (1997—2011), президент Университета Ксавье (1982—1985) .
 Моргенс, Торро (68) — индонезийский актёр и режиссёр .
 Оливенсия, Франсиско (84) — испанский юрист и политик, депутат нижней палаты парламента (1979—1982) и член сената Испании (1993—2000) .
 Плисс, Виктор Александрович (86) — советский и российский математик, член-корреспондент РАН (1991; член-корреспондент АН СССР с 1990) .
 Разумовский, Виктор Николаевич (86) — советский футболист («Локомотив», Москва) и тренер, заслуженный тренер РСФСР .
 Ревийар, Жан (51) — швейцарский фотожурналист, двукратный лауреат World Press Photo (2008, 2009) .
 Торнетт, Джон (83) — австралийский регбист, член Зала славы Международного совета регби (2013) .
 Хабибуллин, Мусагит Мударисович (91) — советский, российский и татарский писатель, народный писатель Татарстана .

3 января 

 Абдуллахи, Хамза (73) — нигерийский государственный деятель, военный губернатор штата Кано (1984—1985), министр общественных работ и жилищного строительства (1985—1988), министр федеральной столичной территории (1986—1989) .
 Адамец, Людвиг (94) — американский историк .
 Гао Чэнъюн (54) — китайский серийный убийца и насильник; казнён .
 Гарсия, Радамель (61) — колумбийский футболист, игрок национальной сборной, участник летних Олимпийских игр 1980, отец Радамеля Фалькао Гарсии .
 Ён Минчхён, Михаил (72) — китайский католический прелат, епископ Гонконга (с 2017 года) .
 Ислам, Сайед (67) — бангладешский государственный деятель, министр государственного управления (с 2009 года) .
 Кейсли-Хейфорд, Джо (62) — британский модельер одежды .
 Катулев, Александр Николаевич (88) — советский и российский математик, доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации.
 Келехер, Херб (87) — американский бизнесмен, сооснователь и бывший генеральный директор компании Southwest Airlines .
 Кусов, Генрий Измаилович (83) — советский, российский осетинский историк и краевед, преподаватель, журналист и писатель .
 Мартынычев, Фёдор Иванович (90) — советский передовик промышленного производства, бригадир Кировского завода, Герой Социалистического Труда (1983) .
 Де Ривуар, Кристина (97) — французская журналистка и писательница, лауреат премии Интералье (1968) .
 Палит, Дибиенду (79) — индийский писатель .
 Пономарёв, Леонид Иванович (81) — советский и российский физик-ядерщик, академик РАН (2016) .
 Рипли, Стив (69) — американский композитор, гитарист и певец .
 Розенталс, Арис (80) — советский и латвийский актёр театра «Дайлес» и кино .
 Сент-Жюльен, Таис (73) — американская оперная певица .
 Сечкин, Николай Иванович (93) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1943) .
 Фолси, Джон (67) — американский сценарист и продюсер, трёхкратный лауреат премии «Эмми», лауреат премии Гильдии продюсеров США .

2 января 

 Алексеев, Иван Фёдорович (90) — советский и российский организатор производства, генеральный директор Керченского судостроительного завода «Залив» (1958—1978), заместитель министра судостроительной промышленности СССР .
 Ван Дётеком, Паулин (37) — нидерландская конькобежка, двукратная чемпионка мира (2008) .
 Гуляева, Галина Владимировна — российский архитектор .
 Драгон, Дарил (76) — американский музыкант и автор песен .
 Дубравный, Евгений Фёдорович (76) — советский и российский писатель и журналист .
 Николич, Марко (72) — сербский актёр .
 Нурманбетова, Эсенбу (61) — киргизская оперная певица (сопрано), народная артистка Республики Кыргызстан (1995) .
 Окерланд, Джин (76) — американский интервьюер и ринг-анонсер рестлинга .
 Перкинс, Дариус (54) — австралийский актёр .
 Праудиня, Райна Борисовна (83) — советская и российская актриса, народная артистка Латвийской ССР (1973), заслуженная артистка России (2017) .
 Рипли, Стив (69) — американский композитор, певец и гитарист .
 Сафонов, Леонид Алексеевич (71) — советский и российский дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Зимбабве и Малави (по совместительству) (1996—2001) и в Танзании (2004—2010) .
 Теувес, Марселин (Дом Марселин) (82) — французский монах, настоятель монастыря Гранд-Шартрёз и глава ордена картезианцев (1997—2012), 72-й преемник святого Бруно .
 Туронок, Юрий (89) — польско-белорусский историк .
 Эйнштейн, Боб (76) — американский актёр .

1 января 

 Аль-Бадави, Джамаль Мухаммад (58) — йеменский террорист; убит .
 Арцутанов, Юрий Николаевич (89) — советский инженер, автор идеи космического лифта .
 Байя, Раймонд (75) — государственный деятель Демократической Республики Конго, министр иностранных дел (2004—2007) .
 Бакке, Дагфин (85) — норвежский художник .
 Вейнберг, Ларри (92) — американский предприниматель, один из основателей и владелец клуба «Портленд Трэйл Блэйзерс» .
 Гинхоан Хисперт, Хуан (87) — испанский композитор и пианист .
 Глидден, Фредди (91) — шотландский футболист («Харт оф Мидлотиан») 
 Грегуревич, Иво (66) — хорватский актёр .
 Димитров, Иван (83) — болгарский футболист, участник чемпионатов мира (1962, 1970) .
 Кельми, Крис (63) — советский и российский певец, композитор и клавишник .
 Корни, Эд (85) — американский профессиональный культурист .
 Крёплин, Бернд (74) — германский инженер, лауреат премии Кёрбера (1999) .
 Кузнецова, Фаина Константиновна (91) — советская спортсменка тренер по гребле на байдарках и каноэ, заслуженный тренер РСФСР [www.canoesport.ru/news/2198-faina.html].
 Мицкевич, Николай Всеволодович (87) — советский и российский физик-теоретик .
 Невилл, Пол (78) — австралийский государственный деятель, депутат Палаты представителей (1993—2013) .
 Рифкинд, Ришар (88) — американский исследователь рака и научный организатор .
 Степлтон, Джон (55) — американский актёр .
 Сурури, Гульриз (89) — турецкая актриса и писательница .
 Тимофеев, Пётр Алексеевич (82) — советский и российский лесовед .
 Урибе, Мария Тереса (78) — колумбийский социолог, специалист в области исследования конфликтов и насилия .
 Флинн, Кэти (82) — британская писательница, автор исторических и любовных романов .
 Эдгар, Элизабет (89) — новозеландский ботаник .
 Янг, Пеги (66) — американская певица, музыкант и автор песен .
 Янг, Перри Дин (77) — американский журналист, писатель и драматург .

Примечания